Кубок Туреччини з футболу 2018–2019 — 57-й розіграш кубкового футбольного турніру в Туреччині. Титул здобув Галатасарай.

Календар

Четвертий раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 жовтня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 жовтня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 листопада 2018

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/18 грудня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/19 грудня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/20 грудня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/18 грудня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/19 грудня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/18 грудня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/19 грудня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/20 грудня 2018

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|15/22 січня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|15/23 січня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|16/23 січня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|16/24 січня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|17/24 січня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|22/29 січня 2019

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/26 лютого 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/27 лютого 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/28 лютого 2019

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|2/25 квітня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/24 квітня 2019

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Туреччини на soccerway 

2018—2019 
Туреччина
Туреччина
2018 у турецькому спорті
2019 у турецькому спорті